Колб Вікторія Олегівна (* 1993) — білоруська легкоатлетка, штовхальниця ядра.
 Едвард Колб (* 1951) — американський фізик-космолог.
 Колб Олександр Григорович — юрисконсульт ГО «Союз інвалідів Чорнобиля Волині», заслужений юрист України.
 Чеслін Колб (* 1993) — південноафриканський регбіст, бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року.

Примітки